Brompton bezeichnet:

 Brompton Bicycle Ltd, einen nach dem Londoner Stadtteil Brompton benannten britischen Hersteller von Falträdern
 Brompton Cemetery, den Friedhof Brompton im Westen dieses Londoner Stadtteils
 Brompton Oratory, die Oratorianerkirche Unbeflecktes Herz Mariä dieses Londoner Stadtteils
 Brompton Road (London Underground), eine frühere Station der Londoner U-Bahn
 Brompton (Automobilhersteller), einen ehemaligen britischen Automobilhersteller

Brompton ist der Name folgender geografischer Objekte:

im Vereinigten Königreich:
 Brompton (London), einen Stadtteil des Londoner Bezirks Royal Borough of Kensington and Chelsea
 Brompton (Scarborough), eine Gemeinde im Bezirk Scarborough von North Yorkshire 

in den Vereinigten Staaten:
 Brompton (Alabama)
 Brompton (Iowa)

in anderen Ländern:
 Brompton (South Australia), Stadtteil von Adelaide

Brompton ist der Name folgender Personen:
 William of Brompton († nach 1294), englischer Richter